de Roux peut désigner :
 Marie de Roux (1878-1943), avocat, historien, journaliste, militant royaliste français ;
 Louis-Olivier de Roux (1914-1962), fils de Marie de Roux, militant monarchiste français ;
 Dominique de Roux (1935-1977), petit-fils de Marie de Roux et neveu de Louis-Olivier de Roux, écrivain et éditeur français ;
 Pierre-Guillaume de Roux (1963-2021), éditeur français, fils de Dominique de Roux ;
 Xavier de Roux (1940), avocat, homme politique français, frère de Dominique de Roux ;
 Emmanuel de Roux (1944-2008), journaliste français, frère de Dominique de Roux ;
 Paul de Roux (1937-2016), poète français ;
 François de Roux (1897-1954), écrivain français, lauréat du Prix Renaudot en 1935 ;
 Robert de Roux (1899-1942), militaire français, compagnon de la Libération.
Rodolfo Ramón de Roux (1945), auteur et historien franco-colombien 

Homonymie de patronyme